El término trepatroncos colorado puede referirse a:

 trepatroncos colorado, el nombre común de la especie de ave Xiphocolaptes major de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología.

 trepatroncos colorado, el nombre común de la especie de ave Dendrocincla homochroa en Colombia.